Le psaume 24 peut désigner :
 le psaume 24 (23) : psaume 24 selon la numérotation hébraïque, psaume 23 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 25 (24) : psaume 25 selon la numérotation hébraïque, psaume 24 selon la numérotation grecque.